Kehrzahl steht für:
 Spiegelzahl, eine Zahl mit umgekehrter Ziffernfolge (184 zu 481)
 Kehrwert ()
 Gegenzahl ()